Begunje je ime več naselij:
 Begunje na Gorenjskem
 Begunje pri Cerknici